Hans Krüsi ist der Name folgender Personen:

* Hans Krüsi (Täufer) († 1525), Schweizer Täuferprediger 
 Hans Krüsi (Maler) (1920–1995), Schweizer Maler